Cosmin Hanceanu (ur. 17 maja 1986) – rumuński szablista, złoty i brązowy medalista mistrzostw świata, wicemistrz Europy.

Podczas odbywających się mistrzostw świata w Antalyi (2009) zdobył złoty medal w turnieju drużynowym. Rok później, w Paryżu, był trzeci w turnieju indywidualnym oraz w turnieju drużynowym.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIE

Rumuńscy szermierze
Urodzeni w 1986